Die 1. jugoslawische Fußballliga 1979/80 war die 51. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 15. Juli 1979 und endete am 29. Juni 1980. 

Der FK Roter Stern Belgrad wurde zum 13. Mal jugoslawischer Meister.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Tod von Marschall Tito 
Das Match des 25. Spieltags zwischen Hajduk Split und Roter Stern Belgrad war von großer Trauer geprägt. Am Nachmittag des 4. Mai 1980 betraten im Stadion Poljud drei Männer kurz vor Ende der 1. Halbzeit das Spielfeld und signalisierten dem Schiedsrichter Husref Muharemagić das Spiel zu unterbrechen. Der Bürgermeister von Split, Ante Skataretiko, nahm das Mikrofon und informierte die 35.000 Zuschauer, dass der jugoslawische Präsident Josip Broz Tito gestorben sei. Das Spiel wurde beim Stande von 1:1 abgebrochen und am 21. Mai 1980 wiederholt. Aus demselben Grund wurden die Partien Dinamo Zagreb gegen Željezničar Sarajevo (0:0) und FK Sarajevo gegen NK Osijek (1:1) abgebrochen und wiederholt.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1979/80